Конча — многозначный термин.

Персоналии
 Конча, Давид (род. 1996) — испанский футболист.
 Конча, Екатерина Иосифовна (1860—?) — оперная певица (лирико-драматическое сопрано) и вокальный педагог.
 

Населённые пункты
 Конча — посёлок в Испании.
 Конча — населённый пункт в Камеруне.

Водные объекты
 Конча — озеро в Киевской области.
 Конча — река в Мурманской области.
 Конча — река в Охотском районе Хабаровского края, бассейн Охоты.
 Конча — река в Даниловском районе Ярославской области, приток Соти.

Другое
  — женское имя испанского происхождения.

См. также 
 Конча-Заспа — элитный пригородный посёлок под Киевом.
 Конча Кордоба, Луис (1891—1975) — колумбийский кардинал.
 Барсена-де-Пье-де-Конча — город и муниципалитет в Испании.